Isabelle Nélisse
 Robin Nelisse
 Sophie Nélisse